Vestec kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Vestec (okres Náchod)
 Vestec (okres Nymburk)
 Vestec (okres Praha-západ)
 Starý Vestec (okres Nymburk)
 Nový Vestec (okres Praha-východ)